Svenska mästerskapet i ishockey 1933 var det tolfte svenska mästerskapet i ishockey. Det vanns av Hammarby IF. I finalen i Lindarängens ispalats den 29 mars besegrades IK Göta med 3–1.

Matchträd

Matcher
Kvalomgång
20 februari: BK Nordia–Liljanshofs IF 2–1
21 februari: Nacka SK–UoIF Matteuspojkarna 2–1
21 februari: Södertälje IF–Reymersholms IK 1–3
23 februari: Karlbergs BK–Tranebergs IF 7–3
23 februari: IFK Mariefred–Stockholms IF 0-1

Första omgången
27 februari: Karlbergs BK–Reymersholms IK 2–1
3 mars: Djurgårdens IF–Nacka SK 1–0
3 mars: Stockholms IF–BK Nordia 0–0
9 mars: Stockholms IF–BK Nordia 1–0, omspel

Andra omgången
14 mars: IK Göta–Djurgårdens IF 2–1
16 mars: Hammarby IF–Stockholms IF 7–1
17 mars: AIK–Karlbergs BK 1–0
19 mars: IK Hermes–Södertälje SK 1–1
21 mars: IK Hermes–Södertälje SK 2–1, omspel

Semifinaler
23 mars: Hammarby IF–Södertälje SK 5–0
24 mars: IK Göta–AIK 1–0

Final
29 mars: Hammarby IF–IK Göta 3–1 (1–1, 0–0, 2–0)
Hammarbys mål gjordes av Ruben Carlsson, Sigfrid Öberg och Sven Bergqvist, Götas mål gjordes av Torsten Jöhncke. Matchen spelades i Lindarängens ispalats inför  åskådare.

Se även
 Elitserien i ishockey 1932/1933
 Klass I i ishockey 1932/1933

Källor

1933 i Sverige
Ishockeysäsongen 1932/1933
1933